Данный список содержит произведения композитора Антона Рубинштейна.

Оркестровые сочинения

Симфонии 
 Симфония № 1 фа мажор, op. 40
 Симфония № 2 до мажор «Океан» (1851), op. 42
 Симфония № 3 ля мажор, op. 56
 Симфония № 4 ре минор «Драматическая» (1874), op. 95
 Симфония № 5 соль минор (1880), op. 107
 Симфония № 6 ля минор (1886), op. 111

Прочие 
 Симфоническая поэма «Фауст» (1864), op. 68
 Симфоническая поэма «Иван Грозный» (1869), ор. 79
 Симфоническая поэма «Дон Кихот», op. 87
 Героическая фантазия, op. 110
 Триумфальная увертюра, ор. 43
 Концертная увертюра си-бемоль мажор, ор. 60
 Увертюра «Антоний и Клеопатра», ор. 116
 Сюита ми-бемоль мажор (1894), ор. 119
 Торжественная увертюра для большого оркестра (1894), Op. 120

Концерты

Для фортепиано с оркестром 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор (1850), op. 25
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 фа мажор (1851), op. 35
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 соль мажор (до 1854), op. 45
 Концерт для фортепиано с оркестром № 4 ре минор (1864), op. 70
 Концерт для фортепиано с оркестром № 5 ми-бемоль мажор (1874), op. 97
 Концертштюк для фортепиано с оркестром ля-бемоль мажор (1889), op. 113
 Фантазия для фортепиано с оркестром (или без оркестра) до мажор, op. 84
 Русское каприччио для фортепиано с оркестром до минор (1878), ор. 102

Для других инструментов 
 Концерт для виолончели с оркестром № 1 op. 65
 Концерт для виолончели с оркестром № 2 ре минор op. 96
 Концерт для скрипки с оркестром соль мажор (1857) op. 46
 Романс и каприччио для скрипки с оркестром оp. 86

Оперы 
 «Дмитрий Донской» (1849/1850)
 «Сибирские охотники» (1852)
 «Месть» (1852)
 «Фомка-дурачок» (1853?)
 «Дети степей» (1861)
 «Фераморс» (1862)
 «Демон» (1871)
 «Маккавеи» (1872—1874)
 «Нерон» (1875—1876)
 «Купец Калашников» (1880)
 «Среди разбойников» (комическая) 1883
 «Попугай» (1884)
 «Горюша» (1888)

Духовные оперы и кантаты 
 Опера «Христос»
 Опера «Потерянный рай»
 Опера «Вавилонская башня»
 Опера «Моисей»
 Библейская сцена в 5 картинах — «Суламифь»
 «Русалка» (кантата для соло, женского хора и оркестра, 1861), ор. 63
 Кантата «Утро», ор. 74

Балет 
 «Виноградная лоза» (1881)

Произведения для фортепиано соло 
 Этюд «Ундина», ор. 1
 Две фантазии на известные русские песни, ор. 2
 Две мелодии, op. 3 (1. Фа мажор, 2. Си-бемоль мажор)
 Мазурка-фантазия, ор. 4
 Три пьесы, ор. 5
 Тарантелла, ор. 6
 Каприс, ор. 7
 Три пьесы, ор. 8 (1. Народная песня 2. Мечтание 3. Экспромт)
 «Каменный остров» (24 пьесы для фортепиано), ор. 10
 Соната № 1 ми минор, ор. 12
 «Бал» (фантазия для фортепиано в 10 частях), ор. 14
 Вальс ля-бемоль мажор № 4, ор. 14
 Три пьесы, ор. 16
 Соната № 2 до минор, ор. 20
 Три каприса, ор. 21 (1. Фа-диез мажор, 2. Ре минор, 3. Ми-бемоль мажор)
 Три серенады, ор. 22 (1. Фа мажор, 2. Соль минор, 3. Ми-бемоль мажор)
 Шесть этюдов, ор. 23
 Шесть прелюдий, ор. 24
 Две пьесы, ор. 26
 Две пьесы, ор. 28 (1. Ноктюрн си-бемоль мажор 2. Каприс ми-бемоль мажор)
 Два траурных марша, ор. 29
 Две пьесы, ор. 30 (1. Баркарола фа минор, 2. Пьеса ре минор)
 Акростихон, ор. 37
 Сюита из 10 частей, ор. 38
 Соната № 3 фа мажор, ор. 41
 «Шесть вечеров в Санкт-Петербурге», ор. 44
 Романс ми-бемоль мажор № 1, ор. 44
 Три баркаролы, (1. — ор. 45bis, 2. — op. 50bis, 3. — no op. number)
 Шесть пьес для фортепиано, ор. 51 (1. Меланхолия 2. Шутливость 3. Мечтание 4. Каприс 5. Страсть 6. Кокетство)
 Шесть фуг в свободном стиле, ор. 53
 Пять пьес, ор. 69
 Три пьесы, ор. 71 (1. Ноктюрн ля-бемоль мажор)
 Альбом Петергофа (12 пьес), ор. 75
 Фантазия ми минор, ор. 77
 Шесть этюдов, ор. 81
 Семь национальных танцев, ор. 82
 Фантазия до мажор, ор. 84
 Тема и 12 вариаций соль мажор, ор. 88
 Пьесы для фортепиано, ор. 93 (1. Баллада 2. Два больших этюда 3. Думка и полонез 4. Баркарола ля минор ор. 93 № 4 5. Скерцо 6. Русские серенады 7. Новая мелодия и экспромт 8. Вариации 9. Миниатюры)
 Соната № 4 ля минор, ор. 100
 Шесть пьес, ор. 104
 9 пьес для фортепиано «Музыкальные вечера», ор. 109
 Акростихон № 2, ор. 114
 Дрезденский сувенир, ор. 118

Произведения для фортепиано в четыре руки 
 Шесть характеристических картин для фортепиано в четыре руки (не позже 1858), ор. 50
 Фантазия для двух фортепиано фа минор, ор. 73
 Соната для фортепиано в 4 руки, ор. 89
 «Костюмированный бал» (сюита из 20-ти характеристичных пьес) ор. 103

Камерная музыка

Фортепиано 
 Октет для фортепиано, струнных и духовых, ор. 9
 9 салонных пьес, ор. 11 (1-3 для скрипки и фортепиано, 4-6 для виолончели и фортепиано, 7-9 для альта и фортепиано)
 Два фортепианных трио, ор. 15 (1. Фа мажор, 2. Соль минор)
 Три струнных квартета, ор. 17 (1. Соль мажор, 2. До минор, 3. Фа мажор)
 Три квартета, ор. 47 (1. Ми минор, 2. Си-бемоль мажор, 3. Ре минор)
 Фортепианное трио № 3 си-бемоль мажор, ор. 52
 Квинтет для фортепиано и духовых, ор. 55
 Квинтет для духовых, ор. 59 (фа мажор, аранжирован также как фортепианный квартет)
 Квартет для фортепиано и струнных, ор. 66
 Фортепианное трио № 4 ля мажор, ор. 85
 Два квартета, ор. 90 (1. Соль минор 2. Ми минор)
 Секстет для струнных ре мажор, ор. 97
 Квинтет для фортепиано и струнных соль минор, ор. 99
 Струнные квартеты (1. Ля-бемоль мажор, 2. Фа минор), ор. 106
 Фортепианное трио № 5 до минор, ор. 108

Скрипка 
 Соната для скрипки и фортепиано № 1 соль мажор, ор. 13
 Соната для скрипки и фортепиано № 2 ля минор, ор. 19
 Соната для скрипки и фортепиано № 3 си-бемоль минор, ор. 98

Альт 
 Соната для альта и фортепиано фа минор, ор. 49

Виолончель 
 Три пьесы для виолончели и фортепиано (1854), ор. 11/3
 Соната для виолончели и фортепиано № 1 ре мажор (1852), ор. 18
 Соната для виолончели и фортепиано № 2 соль мажор (1857), ор. 39

Вокальные сочинения

Песни 
 Шесть пьес, ор. 8 (1850; 1. Мечта, 2. Ощущение весны, 3. Листик, 4. Цветок, 5. Тоска, 6. Шкипер)
 Песни, ор. 27
 Русские песни, ор. 31
 6 песен на стихи Гейне, ор. 32
 6 немецких песен, ор. 33
 «Персидские песни», вокальный цикл из 12 песен на слова Мирза Шафи, ор. 34
 12 русских песен, ор. 48
 6 немецких песен, ор. 57
 Сцена и ария «А правда ли это?» для сопрано в сопровождении оркестра и фортепиано, ор. 58
 Три песни, ор. 61
 3 песни. ор. 62
 Басни, ор. 64
 6 песен на немецкие тексты, ор. 67
 6 немецких песен, ор. 72
 6 немецких песен, ор. 76
 12 русских фольклорных песен, ор. 78
 10 песен, ор. 83
 Песня и реквием для хора, ор. 91
 Две песни для хора с оркестром, ор. 92
 12 пьес на слова Толстого, ор. 101
 10 песен на сербские мелодии, ор. 105
 10 немецких песен, ор. 115

Романсы 
 «Молитва» (1844)
 «Кинжал» (1849)
 «Парус» (1849)
 «Тучки небесные» (1849)
 «Утёс» (1849)
 «Слышу ль голос твой» (1851)
 «Ангел» (1852)
 «Горные вершины» (дуэт, 1852)
 «Еврейская мелодия»
 «Она поёт — и звуки тают» (1879)
 «Желанье» (стихи М. Лермонтова, 1850)
 «Ночь» (стихи А. Пушкина)
 «Певец»
 «Азра» (стихи Г. Гейне—П. Чайковский)
 «Разбитое сердце» (стихи — Р. Левенштейн, пер. — В. Крылов)
 «Узник» (стихи А. Пушкина)

Произведения без опуса 
 Баллада «Перед воеводой» (1891)
 Баркарола № 4 соль мажор
 Баркарола № 5 (см. ор. 93)
 Баркарола № 6 до минор
 Этюд на неправильных нотах до мажор
 Фантазия на венгерские мелодии
 Экспромт
 Меланхолия
 Три характеристические пьесы (1. Русская песня 2. Ноктюрн на воде 3. Водопад)
 Вальс-каприс ми-бемоль мажор (опус: н\а)
 Каденции к фортепианным концертам Бетховена
 Романс для скрипки и фортепиано
 Транскрипции для фортепиано

 
Рубинштейн Антон